Chelimo ist der Familienname folgender Personen:

 Edith Chelimo, (* 1986), kenianische Langstreckenläuferin
 Elias Kemboi Chelimo (* 1984), kenianischer Marathonläufer
 Nicholas Kipkorir Chelimo (* 1983), kenianischer Marathonläufer
 Oscar Chelimo (* 2001), ugandischer Langstreckenläufer
 Pamela Chelimo (* 1989), kenianische Mittelstreckenläuferin; siehe Pamela Jelimo
 Paul Chelimo (* 1990), US-amerikanischer Langstreckenläufer
 Richard Chelimo (1972–2001), kenianischer Langstreckenläufer
 Rose Chelimo (* 1989), kenianische Langstreckenläuferin
 Selina Chemunge Chelimo (* 1973), kenianische Marathonläuferin

Siehe auch:
 Jelimo
 Limo